Cykel kan syfta på:

 Cykel (film) – en svensk film från 1972 av Mats Arehn

Fordon
 Cykel – ett fordon
 Mountainbike – en cykel som framförallt är avsedd att köras i terräng
 Racercykel –  en cykel anpassad för tävling på landsväg
 Bancykel – en typ av cykel för tävling på velodrom
 Kvadricykel – ett fyrhjuligt pedaldrivet fordon
 Lastcykel – en större två- eller trehjulig cykel avsedd för transport av gods och barn
 Lånecykel – ett system för uthyrning eller utlåning av cyklar
 Motionscykel – ett träningsredskap som liknar en cykel
 Sparkcykel – ett fordon som består av hjul, en platta att stå på, samt styre
 Spökcykel – en cykel, ofta vitmålad, som är uppställd på allmän plats till minne av en avliden eller allvarligt skadad cyklist

Sammansättningar 
 Cykelkök – kollektiva cykelverkstäder
 Cykelled – en längre cykelväg som går i något landskap
 Cykelsport –  tävlingar med specialkonstruerade cyklar på landsväg, på banor inom- och utomhus samt i terräng
 Cykelstig – en enkel, smal väg
 Cykelväska – en väska avsedd att fästas på en cykel
 Cykelvägar i Sverige

Upprepas
 Cykel (grafteori) – något som regelbundet upprepas
 Cykel (litteratur) – en grupp sammanhållna verk

Se även 
 Cyklisk – flera betydelser
 Cykelindex – ett polynom med flera variabler
 Kretslopp – flera betydelser

Se även 
 Cyklar – flera betydelser
 Cykelspark – en slags fotbollsspark